André Rey (1906-1965) – psicologo svizzero
 André Rey (n. 1948) – calciatore francese